Jim Prideaux est un personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans le roman d'espionnage La Taupe.

Biographie
Jim Prideaux est né dans le milieu de la «petite aristocratie», de parents qui travaillent dans «la banque européenne» qui «vivent séparés». Après une scolarité en dents de scie, en partie suivie au «lycée Lakanal» de Sceaux, en partie dans un «externat jésuite de Prague» auquel succèdent «deux semestres à Strasbourg», Jim Prideaux est étudiant à l'Université d'Oxford en 1937 où il est surtout connu pour ses qualités athlétiques, notamment «sur le terrain de cricket». 

Il est remarqué au cours d'une soirée de débats politiques par Bill Haydon qui le signale à «un dénicheur de talents [...] comme un candidat approprié pour être recruté par les renseignements britanniques». Après une enquête qui vérifie ses aptitudes intellectuelles, ses dons pour les langues et «écarte toute insinuation qu'il est «communisant», il entre au MI6.

Il est surtout utilisé comme agent de terrain.

Après l'échec de l'opération “Témoin” en , il quitte le Cirque à son retour des geôles soviétiques et devient professeur remplaçant: «Il a d'abord fait un remplacement d'un demi-trimestre dans le Berkshire, puis on dirait qu'il est venu s'installer dans le Somerset en avril», au «Collège Thursgood, près de Taunton». Ne supportant pas la révélation de la trahison de son ami -et probablement amant- Bill Haydon, il abat celui-ci.

Dans l'adaptation télévisée de La Taupe en 1979 par la BBC, l'acteur écossais Ian Bannen interprète le personnage. Dans l'adaptation au cinéma de 2011, c'est Mark Strong qui reprend le rôle.

Références

Source
John le Carré, La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, Editions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974